Raw bzw. RAW (englisch „roh“) steht für:

 Raw (2016), französisch-belgisches Horrordrama von Julia Ducournau
 RAW (Magazin), avantgardistisches Comic-Magazin
 Raw – Der Fluch der Grete Müller, deutscher Horrorfilm von Natascha R. und Marcel Walz (2013)
 Raw Engineering, britischer Automobilhersteller
 Raw-Hardstyle (auch Rawstyle), siehe Hardstyle #Raw-Hardstyle
 Raw image format, siehe Rohdatenformat
 Raw-Mode, ein Ausstattungsmerkmal von CD-Rekordern
 WWE Raw, US-amerikanische Wrestling-Show

Raw (hebräisch „bedeutend“) steht für:
 Raw, jüdischer Ehrentitel, siehe Rab (Ehrentitel)

Raw ist der Familienname folgender Personen:
 Gugu Mbatha-Raw (* 1983), britische Schauspielerin
 Jimmy Raw (1961–2020), brasilianischer Fernseh- und Radiomoderator
 Vanessa Raw (* 1984), englische Profi-Triathletin

RAW steht als Abkürzung für:
 Radial-Axial-Walzwerk, ein Walzwerktyp zum Walzen von Ringen, siehe Ringwalzwerk
 Rationalisierungsausschuß der deutschen Wirtschaft ab 1949
 Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadtverwaltung München, siehe Stadtverwaltung München #Referat für Arbeit und Wirtschaft
 Regeln für die Auslobung von Wettbewerben zur Durchführung von Architektenwettbewerben
 Reichsbahnausbesserungswerk, siehe Ausbesserungswerk
 RAW-Gelände in Berlin mit dem Kunst- und Kulturverein RAW//cc, siehe Warschauer Straße #Reichsbahnausbesserungswerk (RAW)
 Research and Analysis Wing, Indiens Auslands-Geheimdienst
 Rosa Antifa Wien
 Ruderklub am Wannsee (RaW), Berlin
 Russische Akademie der Wissenschaften

Siehe auch:
 RAB
 Rav

Abkürzung